Cicimli – centro abitato del distretto di Bərdə, in Azerbaigian
 Cicimli – centro abitato del distretto di Laçın, in Azerbaigian